Такмичење у десетобоју у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2013. у Москви одржано је 10. и 11. августа на стадиону Лужники.

Титулу светског првака из Тегуа 2011. бранио је Треј Харди из Сједињених Америчких Држава.

Земље учеснице 
За квалификацију на првенство, десетобојци су морали имати резултат од најмање 8.200 бодова за А норму односно преко 8.000 бодова за Б норму у периоду од 1. јануара 2012. и 29. јула 2013. Норму је испунило њих 36, укључујући четири Американаца и четири Немаца (Треј Харди САД као актуелни светски првак и Паскал Беренбрух Немачка као троструки првак Европе. Сви су премашили 8.000 бодова у задатом периоду осим Аргентинца Романа Гасталдија првака Јужне Америке и Алија Каме са Мадагаскара првака Африке, који учествовују као прваци својих континаталних првенстава. Од оних који су испунили норму не учествују Јорданис Гарсија (Куба) и Адам Себастијан Хелцелет (Чешка Република) као и двојица Немаца Кај Казмирек и Јоханес Хок, који су на листи најбољих десет ове године.

Учествовала су 34 атлетичара из 22 земље.

Победници

Рекорди пре почетка Светског првенства 2013. 
10. август 2013.

Најбољи резултати у 2013. години 
Десет најбољих десетобојаца у 2013. пре почетка светког првенства (10. августа 2013) имале су следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 2013.

Квалификационе норме

Сатница 

Времена су дата према локалном времену UTC+4.

Резултати

Најбољи резултати десетобојаца по дисциплинама 
 100 м : 10,34 Chris Huffins  1995.
 Даљ : 8,07 м Томаш Дворжак  2001.
 Кугла : 17,54 м Мајк Смит  1997.
 Вис : 2,25 м Кристијан Шен  1987.
 400 м : 46,21 Дин Мејси  2001.
 Првог дана : 4.638 бодова исто Дин Мејси 2001.
 110 м пр. : 13,55 Франк Буземан  1997.
 Диск : 53,68 м Брајан Клеј  2005.
 Мотка : 5,50 м Sébastien Levicq  1999.
 Копље : 72,00 м Брајан Клеј  2005.
 1.500 м : 4:11,82 Beat Gähwiler  1991.

100 метара 
Трка на 100 м је стартовала у 9:35.

Скок удаљ 
Скок удаљ је стартовао 10. августа у 10:35.

Бацање кугле 
Бацање кугле је стартовало 10. августа у 12:20.

{|class=wikitable style="text-align:center; font-size:90%"
|-
!Пласман!! Група!!  Атлетичар!! Земља!! #1 !! #2 !! #3 !! Резултат!! Бодова!! Белешке!! Укупно бод.!! Пласман
|-
| 1 || А ||align=left| Паскал Беренбрух ||align=left|  Немачка  || 15,86|| х|| 15,56|| 15,86|| 843|| -|| 2.574 || 9
|-
| 2 || А ||align=left| Дмитриј Карпов ||align=left|  Казахстан || х|| 15,39|| 14,84|| 15,39|| 814|| -|| 2.312 || 29
|-
| 3 || А ||align=left| Мик Пахапил ||align=left|  Естонија || 14,37|| 14,38|| 14,87|| 14,87|| 782|| -|| 2.413 || 24
|-
| 4 || А ||align=left| Андреј Краучанка ||align=left|  Белорусија || 14,84|| х|| х|| 14,84|| 780|| -|| 2.507 || 14
|-
| 5 || А ||align=left| Маркус Нилсон ||align=left|  Шведска || 13,44|| 14,27|| 14,81|| 14,81|| 778|| -|| 2.272 || 30
|-
| 6 || А ||align=left| Рико Фрајмут ||align=left|  Немачка  || х|| 13,74|| 14,80|| 14,80|| 777|| -|| 2.595 || 8
|-
| 7 || А ||align=left| Гунар Никсон ||align=left|  САД  || 14,68|| х|| -|| 14,68|| 770|| || 2.677 ||style="background-color:#cd7f32"| 3
|-
| 8 || А ||align=left| Треј Харди ||align=left|  САД || 14,61|| 14,60|| 14,61|| 14,61|| 766|| -|| 2.634 || 5
|-
| 9 || А ||align=left| Михаел Шрадер ||align=left|  Немачка  || 13,94|| 13,96|| 14,56|| 14,56|| 763|| -|| 2.707 ||style="background-color:#c0c0c0"| 2
|-
| 10 || A ||align=left| Карлос Чинин ||align=left|  Бразил || 14,11|| 14,49|| х|| 14,49|| 758|| -|| 2.613 || 6
|-
| 11 || A ||align=left| Артем Лукјаненко ||align=left|  Русија || 13,28|| 14,43|| х|| 14,43|| 755 || -|| 2.426 || 23
|-
| 12 || А ||align=left| Ештон Итон ||align=left|  САД  || 13,36|| 14,19|| 14,39|| 14,39|| 752|| – || 2.755 || style="background-color:#ffd700"| 1
|-
| 13 || Б ||align=left| Демијан Ворнер ||align=left|  Канада ||14,23 || 14,04|| 14,06|| 14,23 || 742 || || 2.642 || 4
|-
| 14 || А ||align=left| Сергеј Свиридов ||align=left|  Русија  || 13,68|| 14,20|| х|| 14,20|| 741|| -|| 2.492 || 16
|-
| 14 || Б ||align=left| Леонел Суарез ||align=left|  Куба  || 13,85 || 14,20 || 14,15 || 14,20 || 741 |||| 2.479 || 19
|-
| 16 || А ||align=left| Едуард Михан ||align=left|  Белорусија|| 13,86|| 14,15|| х|| 14,15|| 738|| -|| 2.520 || 11
|-
| 17 || Б ||align=left| Елко Синтниколас ||align=left| Холандија || 13,45 || 13,99 || 14,08 || 14,08 || 733 || – || 2.599 || 7
|-
| 18 || А ||align=left| Алексеј Касјанов ||align=left|  Украјина || 13,99|| 14,05|| х|| 14,05|| 731|| -|| 2.472 || 20
|-
| 19 || Б ||align=left| Роман Гасталди ||align=left|  Аргентина  || 13,25 || 13,96 || х || 13,96 || 726 |||| 2.331 || 28
|-
| 20 || Б ||align=left| Виљем Коерцен||align=left|  Јужноафричка Република  || 13,42 || 13,88 || х || 13,88 || 721 || || 2.513 || 12
|-
| 20 || Б ||align=left|  Иља Шкурењев ||align=left|  Русија  || 13,21 || 13,88 || 13,66 || 13,88 || 721 || – || 2.486 || 17
|-
| 22 || Б ||align=left| Брент Њудик ||align=left|  Нови Зеланд  || 13,78 || 13,84 || х || 13,84 || 719 || || 2.430 || 22
|-
| 23 || Б ||align=left| Ингмар Вос ||align=left|   Холандија || 12,88 || 13,81 || 13,68 || 13,81 || 717 || – || 2.504 || 15
|-
| 24 || Б ||align=left| Кевин Мајер ||align=left|  Француска || 13,76|| 13,50|| х|| 13,76|| 714|| -|| 2.459 || 21
|-
| 25 || Б ||align=left| Мајкел Уибо ||align=left|  Естонија || 13,68 || х || х || 13,68 || 709 ||  || 2.399 || 25
|-
| 26 || Б ||align=left| Томас ван дер Плецен ||align=left|  Белгија  || 13,57 || 10,74 || х || 13,57 || 702 ||  || 2,513 || 13
|-
| 27 || А ||align=left| Михаил Дудаш ||align=left|  Србија || 13,08|| 13,45|| х|| 13,45|| 695|| -|| 2.567 || 10
|-
| 28 || Б ||align=left| Pelle Rietveld ||align=left|  Холандија || 13,21 || 13,12 || х || 13,21 || 680  || – || 2.246 || 31
|-
| 29 || Б ||align=left| Кеисуке Уширо ||align=left|  Јапан  || х || 13,17 || х || 13,17 || 678 || – || 2.219 || 32
|-
| 30 || Б ||align=left| Gaël Quérin ||align=left|  Француска || х || 13,03 || 12,28 || 13,03 || 669 || – || 2.345 || 27
|-
| 31 || Б ||align=left| Jeremy Taiwo ||align=left|  САД || 12,66 || 12,78  || 12,99 || 12,99 || 667 || – || 2.479 || 18
|-
| 32 || Б ||align=left| Курт Феликс ||align=left|  Гренада || 12,75 || 12,81 || 12,95 || 12,95 || 664 |||| 2.394 || 26
|-
| 33 || Б ||align=left| Али Каме ||align=left|  Мадагаскар || 12,33 || х || 12,73  || 12,73 || 651 || – ||  2.156 || 33
|}

 Скок увис 
Скок у вис је стартовано 10. септембра 2013. године у 15:30
,. 

 110 метара препоне 
Трка на 110 м препоне је стартовала 11. септембра 2013. године у 9:35
,.Ветар''': Група 1: -0.2 м/с, Група 2: 0 м/с, Група 3: -0.1 м/с, Група 4: +0.4 м/с

Бацање диска 
Бацање диска је стартовано 11. септембра 2013. године у 10:00
,.

Скок мотком 
Скок мотком је стартован 11. септембра 2013. године у 13:05.
,.

Бацање копља 
Бацање копља је стартовано 11. септембра 2013. године у 17:15
,.

1.500 метара 
Трка је стартована 11. септембра 2013. у 20.35.

Коначан пласман

Извори

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2013.

Светско првенство у атлетици на отвореном 2013.
Десетобој на Светском првенству у атлетици на отвореном